A Surprise Party – cortometraggio del 1897 prodotto dalla American Mutoscope Company
A Surprise Party – cortometraggio del 1914 diretto da Norval MacGregor